|}

Die Bahnstrecke Koszalin–Goleniów () ist eine Nebenstrecke der Polnischen Staatsbahn (PKP) im Norden der Woiwodschaft Westpommern.

Geschichte 

Die Hinterpommersche Eisenbahn der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft erreichte 1859 die Stadt Köslin () und von dort 1869 die Stadt Stolp (Słupsk). Kolberg (Kołobrzeg) war seit 1859 über eine von Belgard (Białogard) kommende Strecke an die Eisenbahn angebunden.

1882 fand durch die Altdamm-Colberger Eisenbahn-Gesellschaft die Eröffnung der Bahnstrecke von Altdamm (Szczecin-Dąbie) über Gollnow (Goleniów) nach Kolberg statt. In Gollnow erhielt die Bahnstrecke 1892 Anschluss an die Strecke nach Wollin (Wolin) bzw. Cammin (Kamień Pomorski). Gleichzeitig übernahm die Preußische Staatsbahn die Betriebsführung zwischen Altdamm und Gollnow. 1899 verlängerte die Gesellschaft die Strecke bis Köslin. 1903 wurde die Gesellschaft verstaatlicht.

Die Gesamtstrecke ist bis Kołobrzeg mit 80 km/h (lokomotivbespannte Personenzüge) bzw. 90 km/h (Triebwagen) bzw. 60 km/h (Güterzüge) zu befahren, bis Mosty mit 100 km/h bzw. 120 km/h bzw. 70 km/h, danach mit 80 bis 100 km/h bzw. 100 km/h bzw. 60 bis 70 km/h. Der elektrische Betrieb zwischen Koszalin und Kołobrzeg ist seit dem 29. Oktober 1988 möglich.

Nach Quellenlage soll bereits 1985 eine Bahnstrecke zwischen dem Abzweig Mosty R301 zum Flughafen Stettin-Goleniów () aus Richtung Nowogard bestanden haben.

Mit der Errichtung eines Flughafenbahnhofes mit Personenverkehr wurde zusätzlich eine Verbindungskurve von Mosty R302 aus Richtung Goleniów erbaut, die am 6. September 2013 in Betrieb genommen wurde und auf der seit 8. Dezember 2014 nach einer Streckenertüchtigung die Züge mit 100 km/h verkehren können.

Verlauf 

Die Bahnstrecke Koszalin–Goleniów verläuft in Ost-West-Richtung und verbindet die Städte Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów (Treptow [Rega]), Gryfice (Greifenberg), Płoty (Plathe), Nowogard (Naugard) und Goleniów (Gollnow) miteinander. Außerdem stellt sie eine Verbindung her zwischen der Bahnstrecke Szczecin Dąbie–Świnoujście und der Bahnstrecke Stargard Szczeciński–Gdańsk.

Literatur 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. A2, B1–2
 Wolfram Bäumer, Siegfried Bufe: Eisenbahnen in Pommern. Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1988, ISBN 3-922138-34-9 (Ostdeutsche Eisenbahngeschichte 3).
 Johannes Hinz: Pommern. Wegweiser durch ein unvergessenes Land. Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-181-3.
 Johannes Hinz: Pommern-Lexikon. Für alle, die Pommern lieben. Sonderausgabe. Flechsig-Buchvertrieb, Würzburg 2001, ISBN 3-88189-394-6.
 Deutsches Kursbuch. Gesamtausgabe der Reichsbahn-Kursbücher, Ausgabe vom 21. Januar 1940

Weblinks 

 PKP-Linie 402: Koszalin-Goleniów
 Eisenbahnnetz Pommern 1944

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern